Тодирени има више значења:

 Тодирени (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Тодирени (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Тодирени (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Општина Тодирени (Ботошани), општина у округу Ботошани у Румунији